

Дюмес — місто, штат Арканзас
 Дюмес — місто, штат Міссісіпі
 Дюмес — місто, штат Техас

Див. також 
 Дюма